Brendan Kerry (né le  à St Leonards, Sydney) est un patineur artistique australien.

6 fois champion national, il se qualifie pour les Jeux olympiques de 2014, où il termine dernier de la compétition hommes.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Liens externes 
 

Patineur artistique
Sportif australien
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Naissance en novembre 1994
Naissance en Nouvelle-Galles du Sud